Niemand ist eine Insel steht für:

 eine sprichwörtliche Wendung aus dem Werk des englischen Dichters John Donne
 den gleichnamigen Roman von Johannes Mario Simmel
 die Literaturverfilmung Niemand ist eine Insel (Film)